Częstość – pojęcie opisujące stosunek wystąpień danego zjawiska lub przedmiotu w czasie (na jednostkę czasu), w przestrzeni (np. na jednostkę długości, powierzchni) lub w funkcji innej zmiennej:
 częstość (matematyka) – w rachunku prawdopodobieństwa
 częstość – w przetwarzaniu sygnałów
 częstość kołowa – w fizyce ruchu drgającego bądź falowego